Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Chingling i Chimecho.

Chingling 

Chingling és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus psíquic i evoluciona a Chimecho.

Chimecho 

Chimecho és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus psíquic i evoluciona de Chingling.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 

Pokémon de tipus psíquic